Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 21-én rendezték Jamanúcsiban. Az aranyérmet a norvég Hans Petter Buraas nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon